Сергей Александрович Васильев () — российский экономист и политический деятель, доктор экономических наук.

Биография 
В 1979 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт по специальности «Экономическая кибернетика».

С 1979 по 1990 годы — экономист, старший экономист, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией Ленинградского финансово-экономического института.

В марте 1990 года был избран депутатом Ленсовета, с 1990 по 1991 годы — председатель постоянной комиссии по экономической реформе Ленсовета.

В 1991—1994 руководитель Рабочего центра экономических реформ при Правительстве РФ.

С 1994 по 1997 годы — заместитель министра экономики РФ.

С 1997 по 1998 годы — первый заместитель руководителя Аппарата Правительства РФ.

В 1998—1999 годах занимал пост председателя правления Международного инвестиционного банка.

С 1999 по 2001 годы — президент Международного Центра социально-экономических исследований «Леонтьевский центр». Научный руководитель Леонтьевского центра.

С 2000 года научный руководитель петербургского филиала Высшей школы экономики.

С 2001 по 2007 годы — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области (с 2002 года — председатель Комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению).

С июня 2007 года — член Правления государственной корпорации «Внешэкономбанк».

С 2007 по 2019 год — заместитель председателя Внешэкономбанка.

С 14 июля 2020 года назначен заместителем председателя правления ЕАБР.

Произведения 
 Хозяйственные реформы в Югославии: развитие и кризис экономического самоуправления. — СПб.: ЛФЭИ, 1991.
 Sergei Vasiliev Ten Years of Russian Economic Reform: A Collection of Papers. / Foreword: Yegor Gaidar. — Centre for Research into Post-Communist Economies, 1999. — pp. 133. ISBN 0948027304
 Экономика и власть. — М.: Ад Маргинем, 1998. Серия: Библиотека Московской школы политических исследований. ISBN 5-88059-050-X (сборник статей и выступлений)
 Две жизни одного поколения : записки экономиста эпохи трансформации. — Санкт-Петербург: ЛИМБУС ПРЕСС, 2015. — 279 с. ISBN 978-5-8370-0701-9
 Ранняя модернизация в Китае в эпоху Сун // Вопросы теоретической экономики. 2020. № 3.
 Реформаторское движение в Китае в эпоху династии Северной Сун // Вопросы теоретической экономики. 2021. № 4.
 Аграрные реформы в России в XIX — начале XX веков: политический контекст и технологии реализации. Часть 1. Крестьянская реформа Александра II // Вопросы теоретической экономики. 2022. № 3.
 Аграрные реформы в России в XIX — начале XX вв.: политический контекст и технологии проведения. Часть 2. Второй этап аграрной реформы: С. Ю. Витте и П. А. Столыпин // Вопросы теоретической экономики. 2022. № 4.

Примечания

Ссылки 
 Васильев Сергей Александрович на сайте Совета Федерации.
 Васильев Сергей Александрович на сайте Внешэкономбанка.
 Заместитель Председателя Внешэкономбанка Сергей Васильев награжден премией «Репутация года» 09.09.2014
 Сергей Васильев Статьи на Полит.ру
 Сергей Васильев Статьи на Forbes.ru
 Змеиная горка. Сергей Васильев: «Чубайс очень отпирался от идеи идти в политику» Полит.ру
 Реформаторы приходят к власти: Сергей Васильев Forbes.ru
  Видео и стенограмма лекции Сергея Васильева «Интеллектуальная подготовка реформ 90-х» 28 марта 2012
 Москва-Петербург. 25 лет реформ // Общая тетрадь. № 71 (3-4) 2016. С. 135—156.

Выпускники Санкт-Петербургского университета экономики и финансов
Экономисты России
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Банкиры России
Депутаты Ленсовета — Петросовета 1990—1993
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса